Владимир Викторович Изотов (род. 10 сентября 1955 года, Москва, СССР) — советский и российский актер театра и кино. В 1977 году окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС. В кино дебютировал в студенческие годы, сыграв роль Васеньки Сарафанова в фильме Виталия Мельникова «Старший сын». Среди киноролей Изотова 1970-х годов — Ромуальд («Ярославна, королева Франции») и Антон Крецу («Здравствуйте, я приехал!»). В 1980-х годах фильмографию Изотова пополнили Александр Ершов («Ключ»), Толик («Честный, умный, неженатый...») и другие персонажи. С 1977 по 1991 год — актер Театра на Малой Бронной. В начале 1990-х годов исчез с экранов.

Происхождение. Детские годы 
Владимир Изотов родился 10 сентября 1955 года в Москве. Его отец — Виктор Изотов в 1970-е годы работал главным конструктором и руководителем группы своих друзей-работников в КБ, его мать была долгожительницей и работала до 80 лет, Владимир прожил с ней 25 лет, осенью 2021 года она скончалась от сердечной недостаточности в возрасте 93-х лет, у Владимира есть брат — Алексей. Дядя Владимира — Эдуард Изотов (1936—2003) — актер, всем известный по роли Ивана в фильме Александра Роу «Морозко», Владимир своими чертами лица имеет сходство с Эдуардом. Дочь Эдуарда — актриса Вероника Изотова (1960) — двоюродная сестра Владимира, которая ничего не знала о нем.

Владимир с ранних лет был творческой, но очень ранимой натурой. Еще школьником он решил связать свою судьбу с актерской профессией, играть в кино и подниматься на театральную сцену.

ГИТИС. Первая роль в кино 

В 1973 году после школы Изотов поступил на актерский факультет ГИТИСа на курс к режиссеру и педагогу Андрею Гончарову, который тогда работал главным режиссером Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Изотов был его достойным учеником. Андрей Гончаров занимал своих студентов в эпизодах и массовых сценах в спектаклях театра, повезло и Изотову, он участвовал в таких спектаклях как: «Неопубликованный репортаж» Рустама Ибрагимбекова, «Венсеремос! (Интервью в Буэнос-Айресе)» Генриха Боровика и «Да, здравствует королева, виват!» Роберта Болта, в котором выходил на сцену в образе королевского гвардейца, в спектакле вместе с Изотовым участвовали Виктор Власов, Михаил Езепов и Сергей Рубеко в образе гвардейцев.

В одном из этих спектаклей присутствовал режиссер Виталий Мельников, который снял такие фильмы как: «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева» и «Здравствуй и прощай». Когда он увидел Изотова в спектакле, он сразу понял, что перед ним «Сарафанов-младший», настолько будущий актер ему показался интеллигентным, наивным, одухотворенным и мягкосердечным. Виталий Мельников понимал, что если Изотову где-то не хватит мастерства актера, то он сторицей окупит это своей органичностью и сходством характера с героем Александра Вампилова.

На съемочную площадку фильма «Старший сын» Изотова привела ассистент по актерам киностудии «Ленфильм» Татьяна Бузян. Претендент на роль Васеньки Сарафанова сразу приглянулся режиссеру. Во всем облике начинающего артиста чувствовалась порода и угадывалось дворянское происхождение. Рост — 185 сантиметров, высокий лоб и хрупкое телосложение. Виталий Мельников утвердил Изотова на роль с первого раза. Съёмки фильма проходили в 1975 году, место съемок — пригород Ленинграда, район станции Ржевка, премьера фильма состоялась 20 мая 1976 года на Центральном телевидении СССР.

В 1977 году Изотов окончил ГИТИС уже известным актером, так как до этого успел прославиться в фильме «Старший сын». Когда пришла пора распределения выпускников по театрам, Изотов вместе с Виталием Москаленко пошел служить в Театр на Малой Бронной. В то время бывший учитель Изотова Андрей Гончаров взял в театр Маяковского восемь человек, среди которых были Сергей Рубеко, Александр Самойлов, Ирина Домнинская и Елена Козлитина. Возможно, если бы Андрей Гончаров пригласил Изотова в свой театр, его творческая судьба сложилась бы более удачно, но она так и не сложилась.

В «Театре на Малой Бронной» (1970-е и 1980-е годы) 

С 1977 по 1991 год Изотов служил в Театре на Малой Бронной, в театре вместе с ним служили другие актеры и актрисы, такие как: Александр Котов, Анатолий Грачев, Геннадий Сайфулин, Георгий Мартынюк, Григорий Лямпе, Игорь Янковский, Лев Дуров, Леонид Броневой, Леонид Каневский, Михаил Козаков, Олег Вавилов, Юрий Катин-Ярцев, Анна Каменкова, Ольга Остроумова, Ольга Яковлева и Татьяна Кречетова. В 1977 году режиссер Анатолий Эфрос, который работал в Театре на Малой Бронной с 1967 по 1984 год, поставил спектакль «Женитьба» по одноименному произведению писателя Николая Гоголя и пригласил туда Изотова на эпизодическую роль чиновника, на которую он проходил пробы, Изотов дебютировал именно в этом спектакле.

За 14 лет служения в театре Изотов сыграл около тридцать ролей, в большинстве случаев это были небольшие роли, амплуа Изотова — молодые герои в классическом и современном репертуарах, такие как: Винченцо («Королевские цветы»), Саша («Отпуск по ранению»), Роджер Доремус («Лето и дым»), Гусман («Дон Жуан»), Степан Лукин («Варвары»), Принц («Золушка») и Мурзавецкий («Волки и овцы»).

В мае 1991 года Изотов написал объявление об уходе из театра по собственному желанию. Мотивы его поступка тогда были непонятны многим, причиной тому стала любовная драма. Создалось тревожное впечатление, что с Изотовым явно случилось беда, особенно оно усилилось после бесед с его бывшими коллегами по театру и кино. Некоторые из них видели его в разное время работающим на бензозаправке и бесцельно бродящим по перрону метро в неприглядном виде. Также есть свидетельство того, что в конце 1990-х годов Изотов предпринимал попытку вернуться в профессию, он приходил на собеседование к главному режиссеру областного ТЮЗа в Царицыно, но его возвращение на сцену так и не состоялась, он получил отказ.

В кинематографе (1970-е и 1980-е годы) 
После съемки в фильме «Старший сын» Изотов снялся в других фильмах, в которых в основном сыграл второстепенные и эпизодические роли, которые были менее значительными и малозапоминающимися для зрителей, в его фильмографии всего 8 фильмов.

«Поединок в тайге» 

В 1977 году Изотов был приглашен на Центральную киностудию детских и юношеских фильмов имени Горького, где в то время проходили съемки приключенческого истерна Владимира Златоустовского и Ивана Лукинского «Поединок в тайге», в котором Изотов сыграл эпизодическую роль белого офицера. Мировая премьера фильма состоялась 4 июня 1978 года, а телевизионная премьера 1 ноября 1984 года на ЦТ СССР.

«Ярославна, королева Франции» 

В 1977 году Изотов был снова приглашен на киностудию «Ленфильм», на которой ранее снимался в фильме «Старший сын», там же проходили съемки исторического фильма Игоря Масленникова «Ярославна, королева Франции», в котором Изотов сыграл роль немецкого молодого рыцаря Ромуальда, давшего обет молчания. Перед съемкой в фильме Изотов проходил пробы на роль Ромуальда, которые сначала до него проходили актеры Виталий Баганов и Олег Янковский.

Ежемесячный журнал «Спутник кинозрителя» заявил, что фильм шагнул в события почти тысячелетней давности, в XI век, столь отдаленный от нас, и оттого так притягательно-загадочный, окутанный сумраком столетий и все-таки волнующий нас и сегодня силой и размахом своих страстей, насыщенностью событий, драматизмом судеб.

Съемки фильма проходили осенью 1977 года, а завершились в начале зимы 1978 года, мировая премьера фильма состоялась 23 апреля 1979 года, а телевизионная премьера 1 августа 1986 года на ЦТ СССР.

«Здравствуйте, я приехал!» 

В 1979 году Изотов был приглашен на киностудию «Молдова-фильм», где проходили съемки драмы Михаила Бадикяну «Здравствуйте, я приехал!», в котором Изотов сыграл главную роль Антона Крецу. Съемки фильма проходили в Кишиневе, премьера фильма состоялась 11 сентября 1980 года на ЦТ СССР.

«Ключ» 

В 1980 году Изотов был приглашен в творческое объединение «Экран», где проходили съемки двухсерийной драмы Алексея Коренева «Ключ», в котором Изотов сыграл главную роль Александра Ершова. Премьера фильма состоялась 28 июня 1980 года во время открытия Летних Олимпийских игр в Москве на ЦТ СССР. После первого показа на телевидении фильм был запрещен, так как в нем присутствуют коммунистические и ситуационистские сцены.

«Честный, умный, неженатый...» 

В 1981 году Изотов был приглашен на киностудию «Мосфильм», где проходили съемки драмы Алексея Коренева «Честный, умный, неженатый...», в котором Изотов сыграл эпизодическую роль Толика. Премьера фильма состоялась в сентябре 1981 года.

«Я готов принять вызов» 

В 1983 году Изотов был снова приглашен на киностудию «Молдова-фильм», где проходили съемки комедийного мюзикла Валериу Гажиу «Я готов принять вызов», в котором Изотов сыграл роль офицера. Премьера фильма состоялась в феврале 1984 года, трансляция фильма состоялась 15 июня 2001 года на телеканале «Культура».

«Пьющие кровь» 

В 1991 году Изотов был снова приглашен на киностудию «Ленфильм», где проходили съемки мистического триллера Евгения Татарского «Пьющие кровь», в котором Изотов сыграл одну из эпизодических ролей. Премьера фильма состоялась в марте 1992 года, роль в фильме является последней для Изотова.

На телевидении (1970-е и 1980-е годы)

Телеспектакли 
Кроме театра и кино Изотов участвовал на телевидении, он снимался в 6 телеспектаклях, некоторые из них поставлены Театром на Малой Бронной.

«Вечер воспоминаний» 
В 1978 году Изотов дебютировал в телеспектакле «Вечер воспоминаний», в котором сыграл главную роль Евгения Сведомского в юности. Премьера телеспектакля состоялась 4 марта 1979 года на ЦТ СССР.

«Варвары» 
В 1979 году Изотов снялся в телевизионной версии спектакля «Варвары», в котором сыграл роль студента Степана Лукина. Премьера телеспектакля состоялась 24 марта 1980 года на ЦТ СССР.

«Дачная жизнь» 
В 1979 году Изотов снялся в телеспектакле «Дачная жизнь», в котором сыграл эпизодическую роль кузена Саши. Премьера телеспектакля состоялась 11 августа 1979 года на ЦТ СССР.

«Отпуск по ранению» 
В 1983 году Изотов снялся в телевизионной версии спектакля «Отпуск по ранению», в котором сыграл эпизодическую роль Саши. Премьера телеспектакля состоялась 23 июня 1984 года на ЦТ СССР.

«Лунин, или смерть Жака» 
В 1986 году Изотов снялся в телевизионной версии спектакля «Лунин, или смерть Жака», в котором сыграл эпизодическую роль мундира на балу. Премьера телеспектакля состоялась 13 декабря 1986 года на ЦТ СССР.

«Мегрэ у министра» 
В 1987 году Изотов снялся в телеспектакле «Мегрэ у министра», в котором сыграл эпизодическую роль секретаря Рене Фалка. Премьера телеспектакля состоялась 13 июня 1987 года на ЦТ СССР, роль в телеспектакле является последней для Изотова.

Телепередачи

«Звезды сошлись» 
Впервые за 30 лет Изотов появился в студии ток-шоу «Звезды сошлись» с ведущими Лерой Кудрявцевой и Антоном Привольновым, выпуск с его участием посвящен сломанным судьбам актеров. Изотов официально заявил, почему ушел из Театра на Малой Бронной.
«Я устал! Все же ушли, на меня всё взвалили. А жил я неблизко. Просто физически... Меня бы уже, наверное, не было в живых».

Также Изотов заявил, что ведет затворнический образ жизни — один живет в двухкомнатной квартире в спальном районе Москвы, не работает, сейчас сидит без работы, давно не общается со своими коллегами, пишет картины, стихи, музыку и лепит фигурки из глины.
«Я живу один, в таком возрасте творческому человеку лучше жить одному, чтобы был покой и творческая тишина».

Также Изотов заявил, что живет на подачки.
«Я живу на подачки своих родственников, знакомых, родных. И больше ни на что я не могу жить».

Коммунальные расходы по квартире Владимира оплачивает его брат Алексей, на которого оформлено завещание. Чтобы выжить, Изотов вынужден серьезно экономить.

Также Изотов заявил, что сам печет пирожки из одуванчиков и крапивы и питается ими.
«Я покупаю муку и делаю пирожки дрожжевые с начинкой. В мае — одуванчики с крапивой, овощей немножко, картошку. В основном овощи, хлеб».

Раньше Изотов сдавал квартиру за 250 долларов, но потом лишился и этой недвижимости.
«Бабушка подарила квартиру. Это была моя собственность. Но в то время я уже не имел права там находиться и быть ответственным квартиросъемщиком. Я не работал, а кто будет ее оплачивать? Пришлось с ней расстаться и пойти к маме».

Также Изотов заявил, что какая-то девушка продала его квартиру и уехала в Италию, а он остался без жилья и денег.

Премьера выпуска ток-шоу «Звезды сошлись» с участием Изотова состоялась 22 мая 2022 года на телеканале «НТВ».

Творчество

Роли в театрах

«Московский академический театр имени Владимира Маяковского» 
 «Неопубликованный репортаж (Своей дорогой)» (Р. Ибрагимбеков; режиссер — А. А Гончаров) — эпизодическая роль в массовке (сезон 1974—1975 годов)
 «Венсеремос! (Интервью в Буэнос-Айресе)» (Г. Боровик; режиссер — А. А. Гончаров) — эпизодическая роль в массовке (сезон 1975—1976 годов)
 «Да, здравствует королева, виват!» (Р. Болт; режиссер — А. А. Гончаров) — королевский гвардеец (сезон 1976—1977 годов)

«Театр на Малой Бронной» 
 «Женитьба» (Н. В. Гоголь; режиссер — А. В. Эфрос) — чиновник (премьера — 14 марта 1975 года)
 «Жестокие игры» (А. Н. Арбузов; режиссер — Л. К. Дуров) — Терентий (премьера — 7 апреля 1979 года)
 «Волшебник Изумрудного города» (А. Волков; режиссер — И. И. Судакова) — добрый сосед, помощник фокусника, первый житель волшебной страны, трусливый лев
 «Лунин, или смерть Жака» (Э. С. Радзинский; режиссер — А. Л. Дунаев) — Киселев, мундир на балу (премьера — 26 июня 1979 года)
 «Веранда в лесу» (И. Дворецкий; режиссер — А. В. Эфрос) — Коля
 «Варвары» (М. Горький; режиссер — А.Л. Дунаев) — Степан Данилович Лукин, студент, племянник Ивакина
 «Три сестры» (А. П. Чехов; режиссер — А. В. Эфрос) — Владимир Карлович Родэ, подпоручик (премьера — 6 апреля 1982 года)
 «А всё-таки она вертится?» (А. Хмелик; режиссер — Л. К. Дуров) — Павлов
 «Волки и овцы» (А. Н. Островский; режиссер — А. Л. Дунаев) — Мурзавецкий
 «Золушка» (Е. Шварц; режиссер — Л. К. Дуров) — принц (премьера — 30 октября 1983 года)
 «Ксантиппа и этот, как его...» (С. Алёшин; режиссер — Л. К. Дуров) — ученик (премьера — 17 февраля 1988 года)
 «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» (В. Ерофеев; режиссер — В. М. Портнов) — Пашка Еремин, комсорг 3-й палаты
 «Голый король» (Е. Шварц: режиссер — В. Н. Драгунов) — секретарь
 «Вы чьё, старичьё?» (Б. Васильев; режиссер — Е. Н. Лазарев) — юноша
 «Мать Иисуса» (А. Володин; режиссер — В. М. Портнов) — житель города
 «Дон Жуан» (Ж. -Б. Мольер; режиссер — А. В. Эфрос) — Гусман (премьера — 14 апреля 1973 года)
 «Татуированные души» (Г. Стефановски; режиссер — С. Унковски (СФРЮ) — татуировщик
 «Весельчаки» (Н. Саймон; режиссеры — К. Худяков и Л. К. Дуров) — сцена «Телевидение»
 «Одна калория нежности» (Г. Данаилов; режиссер — Г. Р. Сайфулин) — Стефан (премьера — 9 октября 1987 года)
 «Королевские цветы» (Д. Родари) — Винченцо
 «Лето и дым» (Т. Уильямс; режиссер — А. В. Эфрос) — Роджер Доремус (премьера — 11 октября 1980 года)
 «Отпуск по ранению» (В. Кондратьев; режиссер — А. Л. Дунаев) — Саша, друг Владимира Канаева (премьера — 19 июля 1980 года)
 «Пути-перепутья» (Ф. Абрамов; режиссер — Е. Н. Лазарев) — Вася, заведующий складом (премьера — 26 марта 1986 года)

Роли в кино

Телевидение

Роли в телеспектаклях

Участие в телепередачах 
 2022 — «Звезды сошлись» — гость студии (выпуск «На дне: истории знаменитостей на грани выживания»)

Примечания

Ссылки 
 Владимир Изотов на официальном сайте киностудии «Мосфильм»
Владимир Изотов на официальном сайте киностудии «Ленфильм»

Актёры XX века
Актёры СССР
Актёры России
Актёры театра СССР
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Персоналии:Театр на Малой Бронной
Поэты XX века
Поэты СССР
Поэты России
Художники XX века
Художники СССР
Художники России
Художники-самоучки
Художники-пейзажисты
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России